Plélo peut désigner des personnalités ou des lieux.

Personnalités 

 Famille de Bréhan de Plélo, ancienne famille bretonne ;
 Louis de Plélo (1699-1734), colonel, ambassadeur de France, tué en commandant l'assaut du siège de Dantzig ;
 La comtesse de Plélo, née Louise-Françoise Phélypeaux de La Vrillière (1707-1737), dame de la cour ;
 Louise Félicité de Brehan de Plélo (1726-1796), épistolière française, dame de la cour.

Noms de lieu 

 Plélo, commune française, dans le département des Côtes-d'Armor, en Bretagne ;
 Rue de Plélo, à Paris, en l'honneur de Louis de Plélo.